Plaatsen
 Melrose (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Melrose (Massachusetts), een plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts
 Melrose (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Melrose (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
 Melrose (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Melrose (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Melrose (Australië), een plaats in de Australische staat Zuid-Australië
 Melrose (Scottish Borders), een Schots stadje in Scottish Borders, gelegen aan de rivier de Tweed
 Melrose (Natchez), een landhuis en landgoed in Natchez, in de Amerikaanse staat Mississippi
 Melrose (Newfoundland en Labrador), een plaats in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador

Andere
 Melrose (Tangerine Dream), het studioalbum van Tangerine Dream uit 1990
 Melrose (appel)
 Melrose (band)